Álvarez Rodríguez puede hacer referencia a:

Bonifacio Álvarez Rodríguez; pastor, militar, funcionario y escritor español.
Carlos Álvarez Rodríguez, barítono español.
Cristina Álvarez Rodríguez, arquitecta y política argentina.
Ismael Álvarez Rodríguez, político español.
Justo Lucas Álvarez Rodríguez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Sergio Álvarez Rodríguez de Villamil, médico y político español.